Id eller ID kan avse:

 Id (fisk) – en karpfisk
 Id – ett fiktivt land där den tecknade serien Trollkarlen från Id utspelar sig
 Id Software – ett amerikanskt datorspelsföretag baserat i Mesquite, Texas
 Id Tech 1 – en spelmotor som iD Software utvecklade för spelet Doom
 ID – en rörelse, se Intelligent design
 ID – en amerikansk digital kabel-tv-kanal, se Investigation Discovery
 ID-hund – en spårhund alternativt sökhund som används för att identifiera eftersökta personer
 ID-kort – ett vederhäftigt, mindre dokument som förbinder ett fotografi med en identitet, se legitimationshandling
 ID-märkning av djur – ett tillvägagångssätt för att identifiera ett liv- eller husdjur som kan springa bort, främst idag katter och hundar
 ID (skivbolag) – ett svenskt skivbolag
 ID (TV-program) – frågesport på Kanal 5
Id - ett efternamn.
Virke av idegran

Förkortningar, koder och suffix 
 .id – nationell toppdomän för Indonesien
 id – enligt ISO 639-språkkod för indonesiska
 -id – ett suffix, se lista över suffix

Se även
 detet, jaget och överjaget